Collegio elettorale di Castel San Giovanni – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Castel San Giovanni – collegio elettorale del Regno d'Italia